Jyrki Välivaara, finski hokejist, * 30. maj 1976, Jyväskylä, Finska.

Välivaara je večji del kariere igral v finski ligi za kluba JYP Jyväskylä in Tappara Tampere. V sezonah 2002/03 in 2008/09 je osvojil naslov finskega državnega prvaka, v sezoni 2001/02 podprvaka, v sezonah 2009/10 in 2012/13 pa tretje mesto. Igral je tudi za Linköpings HC in Malmö IF Redhawks v švedski ligi ter sezono za Metallurg Novokuzneck v ligi KHL. 

Za finsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 2011, kjer je postal svetovni prvak, sam je dosegel tri podaje na devetih tekmah prvenstva.

Pregled kariere

|-
| JYP Jyväskylä|| Finska liga|| 97/98|| || 47|| 2|| 3|| 5|| +1|| 28|| || || || || || ||
|-
| JYP Jyväskylä|| Finska liga|| 98/99|| || 54|| 5|| 7|| 12|| -2|| 30|| || 3|| 0|| 1|| 1|| 0|| 0
|-
| JYP Jyväskylä|| Finska liga|| 99/00|| || 53|| 5|| 13|| 18|| -10|| 8|| || || || || || ||
|-
| JYP Jyväskylä|| Finska liga|| 00/01|| || 56|| 6|| 10|| 16|| -12|| 28|| || || || || || ||
|-
| Tappara Tampere|| Finska liga|| 01/02|| || 52|| 10|| 11|| 21|| +20|| 34|| || 10|| 1|| 1|| 2|| +3|| 4
|-
| Tappara Tampere|| Finska liga|| 02/03|| || 40|| 7|| 0|| 7|| +6|| 16|| || || || || || ||
|-
| Linköpings HC|| Švedska liga|| 03/04|| || 48|| 2|| 14|| 16|| +14|| 36|| || 5|| 0|| 0|| 0|| +1|| 6
|-
| Linköpings HC|| Švedska liga|| 04/05|| || 47|| 5|| 10|| 15|| +14|| 48|| || 5|| 0|| 1|| 1 || +3|| 8
|-
| Linköpings HC|| Švedska liga|| 05/06|| || 42|| 2|| 13|| 15|| -1|| 28|| || 13|| 0|| 0 || 0|| +2|| 33
|-
| Linköpings HC|| Švedska liga|| 06/07|| || 11|| 1|| 0|| 1|| +2|| 8|| || || || || || ||
|-
| Malmö IF Redhawks|| Švedska liga|| 06/07|| || 31|| 2|| 11|| 13|| -2|| 36|| || 10|| 0|| 3|| 3|| +2||6
|-
| Malmo IF Redhawks|| Švedska 2. liga|| 07/08|| || 43|| 5|| 23|| 28|| +18|| 62|| ||9|| 1|| 1|| 2|| +3|| 2
|-
| JYP Jyväskylä|| Finska liga|| 08/09|| || 56|| 6|| 16|| 22|| +20|| 48 || ||15|| 2|| 6|| 8|| +7|| 10
|-
| JYP Jyväskylä|| Finska liga|| 09/10|| || 14|| 3|| 5|| 8|| +6|| 10 || ||14|| 0|| 2|| 2|| -1|| 8
|-
| JYP Jyväskylä|| Finska liga|| 10/11|| || 53|| 8|| 20|| 28|| +18|| 42|| ||10|| 1|| 4|| 5|| 0|| 6
|-
| Finska || Svetovno prvenstvo A || 11|| || 9|| 0|| 3|| 3|| +2|| '''8|| || || || || || ||
|-
| Metallurg Novokuzneck ||KHL || 11/12 || || 53|| 2|| 16|| 18|| -3|| 20|| || || || || || ||
|-
| JYP Jyväskylä|| Finska liga|| 12/13|| || 49|| 3|| 7|| 10|| -4|| 38 || ||11|| 1|| 0|| 1|| -1|| 10
|-
| JYP Jyväskylä|| Finska liga|| 13/14|| || 45|| 3|| 11|| 14|| +7|| 32|| || 3|| 0|| 1|| 1|| +1||2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 803
| bgcolor="#7FFF00" | 77
| bgcolor="#7FFF00" | 193
| bgcolor="#7FFF00" | 270
| bgcolor="#7FFF00" | +94
| bgcolor="#7FFF00" | 560
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 108
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 20
| bgcolor="#7FFF00" | 26
| bgcolor="#7FFF00" | +20
| bgcolor="#7FFF00" | 95
|}

Viri
 
 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski branilci
Finski hokejski reprezentanti
Hokejisti JYP Jyväskylä
Hokejisti Tappara Tampere
Hokejisti Linköpings HC
Hokejisti Malmö IF Redhawks
Hokejisti Metallurg Novokuzneck